

Уштобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Уштобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область